Als Arabische Sozialistische Bewegung (, ) wurde bzw. wird bezeichnet
 eine 1962 von der Arabischen Sozialistischen Baath-Partei abgespaltene Gruppe um Akram al-Haurani, den Gründer der Arabischen Sozialistischen Bewegung in Syrien
 eine 1967 von der Arabischen Sozialistischen Union abgespaltene Gruppe um Fuad ar-Rikabi im Irak